Принцесса Елизавета:

 «Принцесса Елизавета» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1719 года постройки.
 «Принцесса Елизавета» — придворная золочёная яхта Балтийского флота Российской империи 1723 года постройки.
 «Принцесса Елизавета» — бельгийская научная полярная исследовательская станция.